Komarica je lahko:
 Komarica, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Komarica, Vlasotince (Srbija)